Парламентские выборы в Кот-д’Ивуаре прошли 25 ноября 1995 года. В выборах участвовало 10 политических партий и ряд независимых политиков. Объединение республиканцев и Ивуарийский народный фронт выступали под общим объединением Республиканский фронт. В результате Демократическая партия вновь победила. получив 148 из 175 мест парламента. 

После того, как результаты в 7 избирательных округах были аннулированы, перевыборы состоялись 27 декабря 1995 года. В результате переголосования Демократическая партия увеличила своё представительство до 150 мест.

Результаты

Примечания 

Кот-д'Ивуар
Выборы в Кот-д’Ивуаре
1995 год в Кот-д’Ивуаре
Ноябрь 1995 года